

Населені пункти та їхні частини
 Слоне — село в гміні Жуковіце Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слоне — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слоне — село в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Слоне — частина міста Кудова-Здруй в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Слоне — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства

Примітки